8 Bit Weapon — музыкальная группа, выступающая в жанре чиптюн, образованная Сетом и Мишель Стернбергами. 8BW изначально была создана Сетом Стернбергом примерно в 1999 году. В основном группа использует старые 8-битные и 16-битные компьютеры, такие как Commodore VIC-20, Commodore 64, и Commodore 128, Commodore Amiga 500, и Apple II, а также игровые приставки, такие как NES, GameBoy, Atari 2600 и Intellivision.

Группа образовалась примерно в 1999 году. Начиналось все с ремиксов, сделанных на Commodore 64 SID на мелодии из игр, таких как Super Mario Bros. 2, и Metroid. Оба ремикса можно услышать в альбоме под названием «Confidential 1.0» и Nintendo Remixes на официальном сайте группы. Позже, 8 Bit Weapon начали писать оригинальную музыку, используя компьютер Commodore 64, Nintendo GameBoy, NES, а также другие 8 битные приставки и компьютеры.

Группа стала известной после живого выступления на G4 Attack Of the Show, и выступлений на Е3 в 2004, 2005, и 2006 гг. Знаменательным стал и контракт с Nokia — Стернберги записали саундтрек для игры Reset Generation (ранее известная под кодовым названием «White Rock Project»). Игра вышла на N-Gage 2.0 и ПК.

Участники группы 
Сет — основал группу в 1998—1999 гг. и является основным автором песен. Он играет на Commodore 64/128, Apple IIc, Game Boy. Также поет (через вокодер) на живые турниры.

Мишель — присоединилась к группе в октябре 2006 года и также пишет музыку для группы. Она имеет свою собственную группу под названием ComputeHer. Играет на Commodore 64/128, Apple IIe, акустических барабанах, и синтезаторах на концертах.

Бывшие члены 
MelBot (2006-2008) — играл на клавишных на концертах. Теперь занимается сольной карьерой.

Стейси «Superstix» Тейлор (2003-2005) — играла на акустических барабанах на концертах.

Дискография 
 Confidential 1.0 (2003)
 Microsoft Halo 2 Celebrity Pre-Release Party Soundtrack (2004)
 Official Bootleg: Live from Robotopia (2004)
 The EP (Limited Edition) (2005)
 Vaporware Soundtracks: (Limited Edition) (2005)
 «Breathe — Vacuum Mix» for Erasure (2005)
 «Don’t Say You Love Me — 8 Bit Weapon Remix» for Erasure (2005)
 Vaporware Soundtracks 2.0: (Standard Edition) (2006)
 High Score Movie Soundtrack: «Gameboy Rocker»  (2006)
 «I Like the Way You Werk It — 8 Bit Weapon Remix» for Information Society (band) (2007)
 «Space Lab» off «8 Bit Operators», by Kraftwerk (Astralwerks) (2007)
 «MeanTime EP: An Adventure Through Time!» Limited Edition (2007)
 «Shark Attack — 8 Bit Weapon Remix» for Freezepop (2007)
 Confidential 2.0 (2008)
 Reset Generation Soundtrack (2008)
 Electric High EP (Limited Edition) (2009)
 Tron Tribute EP (2010)
 Silo 64 Soundtrack (2010)
 Bits with Byte (2012)
 Chiptopia: The Best of 8 Bit weapon & ComputeHer" (2013)

См. также 
 Нинтендокор

Примечания 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1999 году
Чиптюн-исполнители